«Ребекка с фермы Саннибрук» — экранизация романа Кейт Дуглас Уиггин, это название имеют несколько фильмов:
«Ребекка с фермы Саннибрук» — фильм 1917 года с Мэри Пикфорд в главной роли, реж. Маршалл Нилан (Великобритания)
«Ребекка с фермы Саннибрук» — фильм 1932 года с Марион Никсон в главной роли, реж. Альфред Сантелл (США)
«Ребекка с фермы Саннибрук» — фильм 1938 года с Ширли Темпл в главной роли, реж. Аллан Дуан (США)
«Ребекка с фермы Саннибрук» — фильм 1978 года с Джулия Льюис в главной роли, реж. Родни Беннетт (Великобритания)